Condado de Suffolk puede referirse a varios condados:

 En Inglaterra:
 Suffolk, un condado de Inglaterra.
 Condado de Suffolk (título nobiliario), un condado antiguo de Inglaterra.

 En los Estados Unidos:
 Condado de Suffolk (Massachusetts)
 Condado de Suffolk (Nueva York)
 Suffolk (Virginia), una "ciudad independiente" en Virginia, cuyas características, son las mismas de un condado, al igual que las otras ciudades independientes de Virginia, como Norfolk y Newport News.